Васи́лий Ива́нович Тара́сов (7 апреля 1905 — 11 января 1975) — заместитель народного комиссара (наркома) авиационной промышленности с 1942 по 1946. Генерал-майор инженерно-технической службы.

Биография 
Родился в 1905 году в деревне Шаулино, Вязниковского уезда, Владимирской области.

Был батраком, курьером и тянульщиком на заводе, студентом и аспирантом МАИ, инженером, заведующим кафедрой и заместителем главного конструктора, директором авиационных заводов. Был начальником Главного управления учебными заведениями (ГУУЗ) Народного Комиссариата авиационной промышленности (1939—1940), а затем начальником 4-го Главного управления Народного Комиссариата авиационной промышленности (1940—1942). Заместитель Народного Комиссара авиационной промышленности (1942—1946). Директор моторостроительного завода № 16 Народного Комиссариата авиационной промышленности г. Казань (сейчас «Казанское моторостроительное производственное объединение») (1946—1947). Начальник лаборатории ОКБ завода № 117 Министерства авиационной промышленности (г. Ленинград) (1947—1951). Заведовал кафедрой «Проектирование и технология производства двигателей» в Военно-механическом институте в Ленинграде (сейчас Балтийский государственный технический университет «Военмех») (1949—1951). Заместитель Главного конструктора по научно-исследовательской работе завода 117 Министерства авиационной промышленности (г. Ленинград) (1951—1956). Директор завода  Министерства авиационной промышленности (г. Ленинград) (сейчас — СПб ОАО «Красный Октябрь») (1956—1959). Начальник Управления агрегато-приборостроения Ленсовнархоза (г. Ленинград) (1959—1966). Директор организации  Министерства авиационной промышленности (г. Ленинград), Государственной Союзной Конструкторской организации средств контроля и автоматики (1966—1968).

Образование высшее (окончил МАИ в 1932). Член ВКП(б) с 1925. Парторг завода № 24 (г. Москва) с 1937 по 1939.

В 1924 году поступил на рабфак в МВТУ в 1924 (ныне МГТУ имени Н. Э. Баумана). После окончания рабфака в 1928 году стал студентом на аэромеханическом факультете МВТУ. В 1930 году этот факультет был преобразован в Московский авиационный институт. «В 1925 году на механическом факультете в МВТУ (ныне МГТУ) организованно аэромеханическое отделение, а с 1929 года аэромеханический факультет. Постановлением Всесоюзного авиационного объединения ВСНХ СССР 20 марта 1930 года на базе аэромеханического факультета МВТУ организовано Высшее аэромеханическое училище (ВАМУ), названное 23 июля Московским аэромеханическим институтом, а 29 августа новый вуз получил наименование Московский авиационный институт (МАИ)» В 1932 году окончил Московский авиационный институт, факультет моторостроения (в 1945 году переименованный в факультет двигателей летательных аппаратов) по специальности конструктор-моторист, с присвоением квалификации инженера-механика.

Похоронен на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.

Послужной список 

 09.1917-12.1919 — Курьер завода быв. Густав Лист (г. Москва — после национализации завод назывался «Завод № 5», «Гидрофильтр», «Красный факел», «Борец»).
 02.1920-06.1920 — Табельщик фабрики «Роза Люксембург» (ст. Вязники МГХ).
 06.1920-08.1922 — Батрак деревня Шаулино, Вязниковского района, Владимирской области.
 08.1922-10.1923 — Безработный.
 11.1923-09.1928 — Тянульщик завода «Серп и Молот» (г. Москва).
 09.1928-06.1932 — Студент Московского авиационного института (г. Москва).
 10.1931-03.1933 — Инженер Центрального Института Авиамоторостроения (г. Москва).
 03.1933-11.1937 — Научный работник и аспирант Московского авиационного института (г. Москва).
 09.1937-02.1939 — Парторг ЦК КПСС завода № 24 (г. Москва).
 02.1939-02.1940 — Начальник ГУУЗа Народного Комиссариата авиационной промышленности (Наркомавиапрома).
 02.1940-11.1940 — Секретарь парткома Народного Комиссариата авиационной промышленности .
 11.1940-11.1942 — Начальник 4-го Главного управления Народного Комиссариата авиационной промышленности.
 11.1942-02.1946 — Заместитель Народного Комиссара авиационной промышленности (Наркомом авиационной промышленности был Шахурин А. И.)
 02.1946-08.1947 — Директор моторостроительного завода № 16 Народного Комиссариата авиационной промышленности (г. Казань, сейчас «Казанское моторостроительное производственное объединение»)
 08.1947-06.1951 — Начальник лаборатории ОКБ завода № 117 Министерства авиационной промышленности (г. Ленинград).
 02.1949-06.1951 — Заведующий кафедрой авиационных двигателей Военно-механического института (г. Ленинград) — Работа по совместительству.
 06.1951-02.1956 — Заместитель Главного конструктора по научно-исследовательской работе завода 117 Министерства авиационной промышленности (г. Ленинград).
 02.1956-09.1959 — Директор завода п/я № 476 Министерства авиационной промышленности (г. Ленинград, сейчас — СПб ОАО «Красный Октябрь»).
 09.1959-02.1966 — Начальник Управления агрегато-приборостроения Ленсовнархоза (г. Ленинград).
 02.1966-1968 — Директор организации п/я № 472 Министерства авиационной промышленности (г. Ленинград), начальник Государственной Союзной Конструкторской организации средств контроля и автоматики.

Участие в выборных органах 
 1938—1945 Член пленума МГК КПСС (г. Москва).
 1938—1940 Член Бюро Сталинского РК КПСС (г. Москва).
 1940—1941 Член Бюро Ростокинского РК КПСС (г. Москва).
 1946—1947 Член пленума Горкома КПСС (г. Казань).
 1957—1959 Член пленума Выборгский РК КПСС (г. Ленинград).
 1958—1963 Депутат Выборгского и Ждановского райсоветов (г. Ленинград).
 1963—1965 Депутат Горсовета (г. Ленинград).

Семейное положение 
 Первая жена — Мельникова Анна Ефимовна (26 июня 1909).
 Вторая жена — Тарасова (Павлухина) Клавдия Васильевна (29 марта 1916).
 Дети от первой жены — Тарасов Евгений Васильевич (13 октября 1929) и Тарасов Анатолий Васильевич (05 августа 1933 года).
 Дети от второй жены — Пономарева (Тарасова) Клавдия Васильевна (21 октября 1939) и Кухаренко (Тарасова) Наталия Васильевна (3 декабря 1949)

Награды 
 Орден Ленина (16.09.1945)
 два ордена Трудового Красного Знамени (1943, 1962)
 Орден Красной Звезды (1941)
 Орден «Знак Почёта» (1956)
 медали

См. также 
 Шахурин, Алексей Иванович

Ссылки 
 Ганин С. М. «Главный конструктор Анатолий Сергеевич Мевиус» Военно-технический сборник Бастион № 4, 2000, с.13-22. PDF
 Кафедра «Двигатели и энергоустановки летательных аппаратов» — ранее кафедра «Проектирование и технология производства двигателей» Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ».
 Статья «Тарасов Василий Иванович» в «Авиация России. Биографическая энциклопедия. 1909—2009.» Под ред. А. Н. Зеленина. — М.: «Столичная энциклопедия», 2009. — 800с. стр.549. ISBN 978-5-903989-03-4
 Высшие руководители КМПО: Тарасов, Василий Иванович

Организаторы авиационной промышленности
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Машиностроители
Депутаты Ленинградского городского совета
Заместители министров СССР
Похороненные на Серафимовском кладбище‎